Алексей Петрович Боголюбов () — русский художник-маринист, мастер русской батальной марины.

Биография 
Родился в семье помещика, отставного полковника Петра Гавриловича Боголюбова и Фёклы Александровны Радищевой (1795—1845), дочери писателя Александра Радищева.

Рано лишившись отца, был отдан в Александровский малолетний кадетский корпус, а оттуда переведён в Морской кадетский корпус, окончив его в звании мичмана в 1841 году. Служил адъютантом у вице-адмирала Александра Дурасова. Ещё будучи кадетом, начал заниматься живописью. В 1849 году был в числе офицеров корабля «Камчатка», на котором отправился на Мадейру герцог Максимилиан Лейхтенбергский. Познакомившись с рисунками Боголюбова, герцог посоветовал молодому офицеру посвятить себя искусству.

В 1850 году поступил в Императорскую Академию художеств. Своим художественным образованием он по преимуществу обязан М. Н. Воробьёву и Б. П. Виллевальде. Обратил на себя внимание двумя видами Кронштадтской гавани и картиной «Наводнение в Кронштадтской гавани в 1824 г.». В 1852 году получил золотую медаль 2 степени за три картины: «Вид Смольного монастыря с Охты», «Бой брига „Меркурия“ с двумя турецкими кораблями» (из турецкой войны 1828 года) и «Отбытие е.и.в. герцога Максимилиана Лейхтенбергского из Лиссабона».

Боголюбов окончил Академию в 1853 году с золотой медалью 1-го достоинства и был назначен художником Главного морского штаба. Оставив морскую службу, он в течение семи лет путешествовал по Европе. В Женеве пользовался советами знаменитого Калама; в Париже работал в мастерской Изабэ; в течение двух лет учился у Андреаса Ахенбаха. В 1856 году Боголюбов побывал в Константинополе, на Дунае и в Синопе, с целью написать несколько этюдов для картин, заказанных ему императором Николаем Павловичем.

Сопровождал будущего царя Александра III в путешествии по России и делал зарисовки (см. Записки Качалова).

По возвращении получил звание академика, а в 1860 году — профессора живописи. Тогда же Боголюбов устроил в залах Академии выставку своих произведений в пользу вдов и сирот художников. На этой выставке особенное внимание публики обратили на себя картины из истории нашего флота, заказанные российским императором, в особенности «Синоп» и «Кермес в Амстердаме». Император Александр II поручил Боголюбову написать в картинах историю флота Петра Великого.

В 1861 году по поручению гидрографического департамента Морского министерства Боголюбов начал работу над атласом берегов Каспийского моря под руководством известного гидрографа капитана Ивашенцева. Это совпало по времени с инициативой Волжского пароходного общества «Самолёт» по изданию путеводителя по Волжскому речному пути, чтобы «дать путнику по возможности ясное и верное понятие о всех замечательных поволжских местностях». В результате путешествия по Волге к Каспию, Боголюбов выполнил серию рисунков и этюдов с видами волжских городов. Они вошли в виде иллюстраций (литографий и политипажей) в путеводитель «Волга от Твери до Астрахани». Текстовую часть путеводителя «частию по известным источникам, а частию на основании собственных наблюдений» написал старший брат художника, Николай (1821—1898), также участвовавший в этой поездке. По мотивам некоторых сюжетов этой серии рисунков художник впоследствии создал и крупные живописные полотна.

В 1864 году вместе с капитанами Баженовым и Кроуном Боголюбов выполнил аналогичный атлас берегов Финскому заливу, и промеряя глубины в районах портов и шхерных проходов.

В 1871 году Боголюбов написал для православной церкви в Париже несколько фресок. В том же году он уступил Академии до 225 этюдов масляными красками и 800 рисунков сепией и акварелей.

В Саратове Боголюбов основал рисовальное училище (с 1897 года — его имени) и Художественный музей имени А. Н. Радищева в 1885 году, завещал в этот музей свои произведения, ныне это наиболее значительное собрание его работ. Музею было присвоено имя А. Н. Радищева, которому он приходился внуком.

В 1885 году Боголюбов ходатайствовал о снятии запрета на демонстрацию картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая сильно не понравилась императору Александру III и его окружению. После подачи Боголюбовым ходатайства запрет был снят.

Произведения Боголюбова находятся в собраниях музеев России, в частности в Третьяковской галерее — «Золотой Рог», «Устье Невы», «Летняя ночь на Неве у взморья» и другие.

Последние годы жил в Париже, только изредка навещая Россию. Благодаря его инициативе, в Париже устроилось Общество взаимного вспомоществования русским художникам.

А. П. Боголюбов, скончавшийся во Франции 7 ноября 1896 года, был похоронен в Петербурге на Малоохтинском кладбище рядом с родителями. В мае 1941 г. прах художника был перенесён на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры (т. н. «Некрополь мастеров искусств»). Предполагалась установка нового памятника. В вихре последующих событий место перезахоронения Боголюбова оказалось утерянным. Памятная плита установлена в 2006 г.

В Москве, в бывшем особняке художника, находящемся по адресу: ул. Сущёвская, д. 14, базируется Библиотека искусств, которой в 1996 году присвоено имя А. П. Боголюбова.

Жена (с 06.11.1859; Висбаден) — Надежда Павловна Нечаева (27.09.1839—17.03.1865), дочь полковника Павла Павловича Нечаева, рано осиротела, воспитывалась в Екатерининском институте, после жила с дядей Н. А. Жеребцовым в Париже, где познакомилась с будущем мужем. По его словам, она «была весьма миловидная, миниатюрная девица с прекрасными умными глазами, русыми волосами и ртом невыразимой приятности. Все движения её были просты, не изысканны, но полны врождённой грации». После свадьбы жила в Дюссельдорфе, где хорошо была принята знакомыми мужа, за «её ум, миловидность и кротость». Скончалась от чахотки в Ницце. Похоронена с мужем на Малоохтинском кладбище. Там же похоронен их сын, Николай (10.09.1864—15.06.1865).

Память

Галерея работ

Примечания

Литература

Ссылки 

 О «Записках моряка-художника»
 Биография художника
 
 
 «Алексей Петрович Боголюбов». К 190-летию художника (образовательная программа).

Воспитанники Александровского кадетского корпуса для малолетних
Выпускники Морского кадетского корпуса
Выпускники Императорской Академии художеств
Художники России XIX века
Художники Российской империи
Художники-маринисты Российской империи
Передвижники
Мемуаристы Российской империи
Педагоги Александра III
Похороненные на Малоохтинском кладбище
Перезахороненные
Похороненные на Тихвинском кладбище